Olen United  is een Belgische voetbalclub uit Olen. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2025 en heeft blauw en rood als clubkleuren.

Geschiedenis 
Achter Olen VV werd opgericht in 1932. Aanvankelijk speelde de club in rood en groen, om nadien over te gaan op rood en wit. De club speelde gedurende zijn volledige bestaan nooit hoger dan de 2de provinciale. In 2015 fuseerde de club met SK Hezewijk om vanaf dan SK Achter Olen te heten. Amper twee jaar later fuseerde de club opnieuw, ditmaal met KAC Olen. Supporters konden via een online stemming kiezen over naam van hun nieuwe club, waar uiteindelijk Olen United als winnaar is uitgekomen. Het stamnummer 2025 werd overgenomen van SK Achter Olen, die het op zijn beurt al had overgenomen van Achter Olen VV.

Resultaten

Externe link 
 Officiële website
 

Vlaamse voetbalclub
Sport in Olen
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)